Ved folketingsvalget den 10. maj 1988 indvalgtes medlemmer fra følgende partier:

De valgte medlemmer

Parti- og personskift i perioden 1988-90

Partiskift

Personskift 

1988
1988